Ullansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ullansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Ullansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar